FY ist eine Abkürzung für:
 Fiscal Year, das Steuerjahr bzw. Wirtschaftsjahr der Finanzämter in englischsprachigen Ländern
 Namibia nach dem ICAO-Code
 die postcode area Blackpool (Fylde) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Abkürzung für den Duffy-Faktor des Duffyblutgruppen-Systems
 bei TikTok gebräuchlicher Hashtag als Abkürzung für die For-You-Seite.

FY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Lincoln
 Norwegen: Hamar in der Provinz Innlandet

fy ist eine Abkürzung für:
 die westfriesische Sprache (nach ISO 639-1)

Abkürzung